Valparaiso of Valparaíso kan verwijzen naar:

Noord-Amerika:
 Valparaiso (Florida), een plaats in Florida
 Valparaiso (Indiana), een plaats in Indiana
 Valparaiso (Nebraska), een plaats in Nebraska

Zuid-Amerika:
 Valparaíso (regio), een regio van Chili
 Valparaíso (provincie), een provincie van Chili
 Valparaíso (stad), de hoofdstad van deze regio en provincie
 Valparaíso (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Valparaíso de Goiás, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Valparaíso (Antioquia), gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
 Valparaíso (Caquetá), gemeente in het Colombiaanse departement Caquetá